Montmain ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Maligny (Côte-d’Or)
 Maligny (Yonne)

Montmain ist der Name folgender Person:
 Guy de Maligny, Bischof von Lausanne (1134–1143/44)